Jadreški je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ližnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 321 stanovnika te 102 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji
Ližnjan